JHD est un sigle qui peut désigner :
 Jil Handassat El Djazaïr, un ancien club algérien de football ;
 , une revue scientifique trimestrielle en neurosciences, évaluée par des pairs, qui couvre tous les aspects de la maladie de Huntington et des troubles connexes.